Mandy kan syfta på

Mandy (namn) – ett kvinnonamn
Mandy (låt) – en låt framförd av bland annat Barry Manilow och Westlife
Mandy (låt av Jonas Brothers) – en låt av Jonas Brothers från albumet It's About Time
Mandy (film) – en skräckfilm från 2018 av filmregissören Panos Cosmatos

Personer 
 Mandy Moore (född 1984), amerikansk sångerska 
 Mandy Patinkin (född 1952), amerikansk sångare och skådespelare 
 Mandy Smith (född 1970), brittisk sångerska